Belle Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Belle Island (Maine), Kennebec County
 Belle Island (New Hampshire), Grafton County
 Belle Island (Jefferson County, New York)
 Belle Island (St. Lawrence County, New York)
 Belle Island (Vilas County, Wisconsin)
 Belle Island (Wood County, Wisconsin)

Siehe auch:
 Bell Island
 Belle Isle